Spala, Spála oder Spała steht für

 Spała, Dorf in Zentral-Polen

ist der Name von
 Václav Spála (1885–1946), tschechischer Künstler, Maler und Graphiker
Siehe auch:
Spalla